Росице могу бити:

 Росице (Брно-околина), град у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Росице (Хрудим), насељено мјесто у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка Република